Ка́рвина (, , , традиц. ) — статутный город в Моравскосилезском крае Чехии, близ границы с Польшей. Располагается на реке Олше.

Является одним из важнейших центров добычи угля Остравско-карвинского каменноугольного бассейна. Металлообработка, производство кокса. Имеется теплоэлектростанция. В Карвине высокий для Чехии уровень безработицы; в 2000 году в городе открылся завод по производству велосипедов японской компании «Shimano».

Экология 
Экологическая ситуация в городе близка к критической. Загрязнённость воздуха мелкодисперсными частицами PM10 и PM2.5 очень часто превышает ПДК.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 

Статутные города Чехии